Kamieńsko ist der Name folgender Ort in Polen:

 Kamieńsko (Barczewo), Ort in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kaminskiruh, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Kamieńsko (Choczewo), Ort in der Gmina Choczewo, Powiat Wejherowski, Woiwodschaft Pommern